Stranger Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Stranger Creek (Burke River), Nebenfluss des Burke River (Georgina River) in Queensland
 Stranger Creek (Olga River), Nebenfluss des Olga River in Tasmanien